Svédország 290 községre oszlik, amelyek 21 megyét alkotnak. Svédország egységes községrendszerrel bír, a községek között nincs semmiféle alá-fölérendeltségi viszony. Nemzetközi összehasonlításban Svédország községei nagy területűek, gyakran mind sűrűn lakott városias részeket, mint ritkán lakott területeket magukban foglalnak.

A községek átlagos népessége 31 665 fő. A legnépesebb község Stockholm 795 163 lakossal, a legkisebb lakosságú pedig Bjurholm 2549 fős népességgel (2007. december 31.).

Községek

Skåne megye községei

Hivatkozások

Jegyzetek